Il Museo All About Apple (AAA) è attualmente il più fornito museo Apple del mondo contenente praticamente tutta la produzione di personal computer, periferiche, accessori, prototipi Apple dagli albori del 1976 fino ai giorni nostri.

L'esposizione permanente è situata a Savona, in Piazza De Andrè, nel cuore della vecchia darsena.

Storia 
Nel 2002, in seguito al ritrovamento di un considerevole patrimonio di computer Apple appartenenti a un magazzino dismesso della ditta Briano Computer di Savona, Alessio Ferraro – ideatore, attuale presidente e uno dei fondatori del museo – ottenne in regalo questo materiale dal nuovo gestore dell’azienda, il quale ne cedette in blocco l’utilizzo, gratuitamente. Ferraro decise così, in collaborazione con l’amico William Ghisolfo, di non destinare detto materiale all’uso personale e al collezionismo privato ma di realizzare un museo pubblico. 

La prima esposizione venne realizzata nell'abitazione dei genitori di Ferraro ma, con la crescita della notorietà della collezione crebbero anche le donazioni, decuplicando il patrimonio iniziale del museo. Nel maggio 2005 venne quindi inaugurata la prima sede pubblica del museo, all'interno della scuola media Peterlin di Quiliano. Dal 28 novembre 2015 il museo è stato infine trasferito presso la nuova e più ampia sede nella vecchia darsena di Savona.

Descrizione 

Il patrimonio è costituito da oltre 10.000 pezzi, tra cui personal computer Apple e non (ovvero macchine di marca Commodore, Atari e Olivetti), prototipi e oggetti di culto, monitor, stampanti, altre periferiche (tastiere, mouse, floppy disk drive, dischi rigidi, accessori vari), manuali, brochure, poster, titoli di software in cd-rom e floppy disk, package, spille ed altro. I pezzi esposti sono accesi, funzionanti ed utilizzabili dai visitatori: è l'unico caso al mondo in un museo di questo genere.

Il museo è gestito dall'associazione di volontariato All About Apple ONLUS.

Note

Voci correlate
Apple
Retrocomputing

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Apple
Musei di Savona
All About Apple, Museo
Storia dell'informatica
Quiliano
Musei d'informatica